Теренинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Ельнинского района Смоленской области России.

Административный центр — село Теренино.

Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением 5 июня 2017 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Коробецкое сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 138 км²
 Расположение: юго-восточная часть Ельнинского района
 Граничит:
 на севере — с Коробецким сельским поселением
 на востоке — с Калужской областью
 на юге — с Рославльским районом
 на западе — с Мутищенским сельским поселением
 По территории поселения проходит автодорога  Новоалександровский(А101) — Спас-Деменск — Ельня — Починок.
 По территории поселения проходит железная дорога Смоленск — Сухиничи, имеется станция: Теренино.
 Крупные реки: Демина, Угра.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось населённых пунктов.

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Максименков Николай Николаевич .

Экономика 
1 сельхозпредприятие, магазины, почта.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сведения на сайте районной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ельнинского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году